Миленко «Дино» Дворник (; 20 августа 1964, Сплит — 7 сентября 2008, Загреб) — хорватский певец, автор песен, продюсер, актёр и звезда реалити-шоу. Получил в Хорватии славу «короля фанка».

Биография

Ранние годы 
Родился 20 августа 1964 года в хорватском городе Сплит (тогда СР Хорватия, СФРЮ) в семье актёра  и Дианы Дворник (Томич). Вместе со своим старшим братом  и отцом он снимался в фильмах и телесериалах Югославии в 1970-е годы. Среди его киноработ выделяются телесериал «» (1969—1971), «Матерь» (1976), «Время дерзновенных» (1977), «Над синим морем» (1979) и «Любовь — хлеб с девятью корочками» (1990), а также его последняя работа — «» (2004) Арсена Остойича, завоевавшая ряд наград на кинофестивалях.

В августе 1989 года Дино женился на Даниеле Кулиш, в браке родилась дочь , ставшая певицей и бьюти-блогером.

Карьера музыканта 
Дино ходил в музыкальную школу, однако классическая музыка ему особо не нравилась. В 1981 году со своим братом Деаном он создал фанк-группу «Kineski Zid» () — так в народе в Сплите прозвали дом, в котором жила семья Дино. Помимо музыки, Дино увлекался и бейсболом. С молодости он стремился походить на своего кумира в лице Моррисси из британской The Smiths, а также слушал западный фанк (Джеймс Браун, Стиви Уандер, Cool and the Gang, Джордж Бенсон, Earth Wind и Fire). В 1983 году выпущен альбом «Suzy»: Дино был автором музыки, а Деан — автором текстов песен. Успеха в Югославии альбом не снискал, однако стал первым материалом в жанре фанк. Уже позже Деан уехал в Америку, а Дино продолжил сольную карьеру на родине, став настоящей легендой хорватской эстрады.

В 1988 году Дино дебютировал на Загребском музыкальном фестивале с песней «Tebi pripadam» и получил приз от жюри за лучший дебют. Вопреки традиции, он появился на сцене со студийными музыкантами. Выступление открыло ему дорогу на эстраду, и он принялся записывать дебютный сольный альбом. В 1989 году он выпустил свой альбом «Dino Dvornik» на лейбле Jugoton (Croatia Records), где сам написал всю музыку и исполнил её, а авторами текстов стали Горан Краль и Златан Стипишич. Из выделяющихся песен представлены «Zašto praviš slona od mene» авторства Стипишича, «Tebi pripadam», «Ljubav se zove imenom tvojim» и «Ti si mi u mislima». Альбом разошёлся тиражом в 750 тысяч проданных экземпляров и снискал популярность на дискотеках. В 1990 году вышел второй альбом «Kreativni nered» (), записанный на студиях Lisinski в Загребе и Vilović в Сплите. Тексты писали Златан Стипишич, Рэмбо Амадеус и Озрен Канцеляк, аранжировщиками были Нено Белан и Драган «Лаки» Лукич. Среди песен представлены «Jače manijače» авторства Рэмбо Амадеуса, в записи альбома «Hoćemo Gusle!» которого в 1989 году участвовал и Дино.

Признание 
В 1990-е годы Дворник снискал мировую славу, организовав множество гастролей по Европе и США. В 1993 году вышел третий альбом «Priroda i društvo» () в жанре техно, посвящённый серьёзным жизненным темам. Это был представлено в таких песнях, как «Split Junkie», «Extasy», «Ying & Yang» и «The Return of a Man With a Rubber Brain». Однако в это же время впервые Дино впал в депрессию и стал зависеть от наркотических веществ. Некоторое время ему пришлось даже прекратить выступления, чтобы избавиться от назойливого внимания СМИ; ситуация осложнялась и шедшей в стране войной.

В 1995 году он вернулся на хорватскую сцену с макси-синглом «Afrika» и песней «Žigolo»: сингл занял высокие места в чартах. В 1996 году за успех сингла Дворник был награждён премией Porin (лучшая аранжировка хита), хотя награда могла достаться и другой песне — «Ništa kontra Splita» Ненада Виловича, которая стала неофициальным гимном Сплита и с которой Дино на Сплитском музыкальном фестивале завоевал гран-при. В том же 1995 году вышел его первый и единственный концертный альбом «Live In München»: на концерте выступала также группа Songkillers.

В 1997 году вышел четвёртый альбом «Enfant terrible», в записи которого участвовали Давор Гобац, Мариян Бан, Степан «Джимми» Станич, группа Songkillers и другие. Среди выдающихся композиций присутствуют «Male noćne orgulje na plin (a capella)», «La Baraka Blues Mravac, Gonzo...» и «Điha, điha», ставшая визитной карточкой альбома. В 1998 году Дворник получил вторую премию Porin за этот альбом как лучший в Хорватии. На том же альбоме композиция «Afrika» стала одной из наиболее популярных песен Дворника. В 1998 году вышел сборник «Vidi ove pisme» с 17 лучшими песнями Дино Дворника, получивший Porin в своей номинации и ставший наиболее продаваемым сборником года.

Пятый студийный альбом «Big Mamma» вышел в 1999 году и подвергся разгромной критике, не снискав успеха в Хорватии. Отсутствие визитной карточки с альбома стало одной из причин плохой продаваемости альбома. В 2000 году Дворник получил премию «Золотая птица» от лейбла Croatia Records за продажу свыше 100 тысяч экземпляров альбомов и синглов с 1991 по 2000 годы; в лейбле он работал также редактором в отделе отечественной музыки. Однако в 2001 году Дворник из-за творческих разногласий ушёл с лейбла и перешёл работать в компанию Orfej, принадлежащую телерадиокомпании HRT.

В 2002 году на лейбле Orfej вышел шестой студийный альбом Дворника под названием «Svicky», записанный на студии Даворина Илича в Загребе и вышедший через 8 месяцев после записи (Илич ранее сотрудничал с Дворником). В записи участвовали Игор Гержина (саксофон), Младен «Баучо» Баучич (саксофон) и Ванда Винтер (вокал). После выхода альбома Дворник стал выступать в клубах как ди-джей. В 2005 году начал работу с лейблом Dancing Bear.

Дворник неоднократно говорил, что на продажи его альбомов во многом повлиял распад Югославии: ему пришлось буквально бороться на рынке, где господствовали разные музыкальные стили и появлялись новые артисты, однако благодаря высоким отзывам критиков и слушателей он снискал славу одного из наиболее известных исполнителей Хорватии.

Последние годы жизни 
Дворник пытался побороться неоднократно со своей наркозависимостью, однако терпел неудачи. Будучи примерным семьянином, он стремился создать на всех выступлениях дружелюбную атмосферу и развеселить, однако слухи о нём не прекращались. Один слух гласил, что нетрезвый Дворник на вручении одной из музыкальных премий помочился буквально на членов жюри, выразив свой протест против их решения по премиям; другой утверждал, что однажды Дворник пришёл на одну такую церемонию в одних трусах, выразив своё возмущение людьми с плохим вкусом, которые сюда пришли.

С 2004 года и до конца своих дней он вёл блог; к этому увлечению его подключились позже жена и дочь. В 2006 году он снял реалити-шоу «Дворники» по образцу известного шоу «Семейка Осборнов». Был известен как фанат футбольного клуба «Сплит». Проживал в Загребе, хотя неоднократно приезжал в родной город с концертами.

Дино Дворник скончался 7 сентября 2008 года спустя 18 дней после своего 44-летия. Причиной смерти стала передозировка антидепрессантами. Его супруга Даниела обнаружила мужа без сознания в 11 часов утра. Похороны Дино состоялись спустя 3 дня на загребском кладбище Мирогой.

Его последний альбом «Pandorina kutija» () вышел уже после смерти певца в октябре 2008 года на лейбле Dancing Bear. Последним прижизненным синглом стала песня «Hipnotiziran» (). Альбом был удостоен четырёх премий Porin, а самому певцу посмертно присудили награду за выдающийся вклад в музыку и преданность своему делу.

Дискография 
  (1989)
  (1990)
  (1993)
  (1994)
  (1997)
  (1998)
  (1999)
  (2001)
  (2002)
  (2008)
  (2009)
  (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Dino's discography
 Dino Dvornik, Croatia Records

Певцы и певицы Югославии
Певцы и певицы Хорватии
Актёры Югославии
Актёры Хорватии
Актёры XX века
Актёры XXI века